{{Кинематографист
|имя                  = Дэн Блокер
|оригинал имени       = 
|изображение          = Dan Blocker Bonanza.jpg
|описание изображения = В сериале «Бонанза»
|имя при рождении     = Бобби Дэн Дэвис БлокерBobby Dan Davis Blocker
|профессия            = 
|годы активности      = 1955—1972
|награды              = { style="background: transparent;"
 
-
 
}
}}
Дэн Бло́кер (; ) — американский актёр кино и телевидения. Наиболее запомнился зрителю исполнением роли Хосса Картрайта в сериале «Бонанза» (415 эпизодов за 13 лет).

 Биография 
Бобби Дэн Дэвис Блокер родился 10 декабря 1928 года в городке  (Техас, США). Отца звали Ора «Шэк» Блокер (1895—1960), мать — Мэри Аризона Блокер (до брака — Дэвис; 1901—1998). В 1934 году семья переехала в другой конец Техаса, в городок <ref name="tes">Джон Троссер. Texan Dan Blocker AKA "Hoss" Cartwright   на сайте texasescapes.com</ref>, где они открыли продуктовый магазинчик.

Дэн Блокер окончил  (ныне — колледж), в который был отправлен на обучение с 12 лет (в этом возрасте его рост уже составлял 183 см, а вес — 91 кг). Юноша с детства увлекался футболом, с 17 лет играл за команду Университета Хардин-Симмонс, который окончил со степенью бакалавр английского языка. С 1947 по 1950 год учился в колледже (ныне — университет) , который окончил со степенью магистр драматических искусств. В студенческие годы подрабатывал ведущим-конферансье на родео и вышибалой в барах, так как имел рост 193 сантиметра и весил 140 килограммов (можно отметить, что вес Дэна Блокера при рождении составил 6,35 кг, из-за чего он сразу получил неофициальный титул «самый тяжёлый новорожденный округа Боуи»). Позднее, в отдельные моменты жизни, вес актёра достигал 166 килограммов; известно что обычный его завтрак состоял из дюжины яиц, двух батонов хлеба и двух кварт молока.

С 1953 по 1958 год Блокер преподавал историю в старшей школе в городе Сонора (Техас), позднее он также преподавал в начальной школе в городе Карлсбад (Нью-Мексико), а потом — в Калифорнии. В этом штате, в городе Инглвуд, Блокер, став успешным актёром, купил особняк в стиле Тюдоров площадью 560 м², где жил с женой и четырьмя детьми.

В 1965 и 1966 годах участвовал в автогонках Mid-Ohio Sports Car Challenge на автомобиле Chevrolet Chevelle, подаренном ему спонсором сериала «Бонанза», компанией Chevrolet.

Дэн Блокер в течение всей жизни исповедовал .

Блокер скончался 13 мая 1972 года в Лос-Анджелесе от тромбоэмболии лёгочной артерии, вызванной операцией на желчном пузыре. Продюсеры «Бонанцы», в которой Блокер играл главную роль вот уже 13 лет, срочно ввели смерть его героя в сценарий, а 16 января 1973 года в эфир вышел последний эпизод сериала, так как с исчезновением из истории добродушного здоровяка Хосса Картрайта рейтинг сериала резко упал. Актёр похоронен в родном городе .

Служба в армии 
С 1950 по 1952 год Блокер служил в армии, в звании пехотного сержанта участвовал в Корейской войне ( 45-й дивизии). Был ранен, за что получил медаль «Пурпурное сердце». Позднее Блокер стал обладателем медалей «За службу национальной обороне», «За службу в Корее», «За службу ООН в Корее», «За службу на Корейской войне», получил «Благодарность президента Республики Корея» и «Значок боевого пехотинца».

Карьера в кино и на телевидении 
В 1955 году Дэн Блокер сыграл без указания в титрах эпизодическую роль гориллы в короткометражном фильме «Поймай жулика». Два года спустя он впервые появился на телеэкранах, в одном эпизоде сериала «», и с этого момента снимался в кино и на телевидении постоянно до самой своей смерти в 1972 году. С 1959 по 1972 года исполнял роль Хосса Картрайта в сериале «Бонанза» (415 эпизодов за 13 лет). На волне этого успеха, с 1965 года Блокер стал совладельцем сети ресторанов быстрого питания Ponderosa Steakhouse and Bonanza Steakhouse.

В 1963 году Блокера пригласили сыграть роль майора Т. Дж. Конга в ленте, позднее ставшей очень известной, «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Однако агент Блокера отверг сценарий как «слишком коммуняцкий» ( — в США в годы Холодной войны так называли человека, испытывающего симпатии к коммунизму). В итоге эту роль получил другой известный актёр, .

Личная жизнь 
25 августа 1952 года Дэн Блокер женился на девушке по имени Дольфия Ли Паркер, с которой он познакомился ещё обучаясь в колледже (ныне — университет) . Пара прожила вместе почти 20 лет, до самой смерти актёра. От этого брака остались две дочери и двое сыновей. Поскольку имена обоих родителей начинались на букву «Д», всем детям они дали имена, также начинающиеся с этой буквы:
 Дебра Ли (стала художницей) и Данна Линн — дочери-близнецы, родились в 1953 году
  (род. 1955) — стал кино- и телепродюсером
 Дирк (род. 1957) — стал актёром кино и телевидения

Награды и признание 
 Медали:
 «Пурпурное сердце»
 «За службу национальной обороне»
 «За службу в Корее»
 «За службу ООН в Корее»
 «За службу на Корейской войне»
 «Благодарность президента Республики Корея»
 «Значок боевого пехотинца»
 Постоянная экспозиция в Музее городка О’Доннелл (Техас), в том же городе установлен его бюст
 1969 — Премия «Бэмби» (Германия) в категории «Международный телесериал» за роль в сериале «Бонанза» (совместно с ещё тремя актёрами) — победа.
 1970 —  () в категории «Вымышленная телевизионная драма» за роль в эпизоде The Wish сериала «Бонанза» (совместно с ещё десятью актёрами) — победа.
 1997 — звезда на «Западно-Техасской аллее славы» (посмертно)

Избранная фильмография 

Широкий экран
 1957 —  / Black Patch — кузнец (в титрах не указан)
 1957 —  / The Girl in Black Stockings — Майк, бармен
 1957 —  / Gunsight Ridge — бармен (в титрах не указан)
 1957 —  / Outer Space Jitters — зомби (к/м; в титрах ошибочно указан как Дон Блокер)
 1961 —  / The Errand Boy — Хосс Картрайт из сериала «Бонанза» (в титрах не указан)
 1963 —  / Come Blow Your Horn — мистер Экман
 1968 —  / Lady in Cement — Вальдо Гронски

Телевидение
 1956, 1958 —  / Playhouse 90 — Льюис (в 2 эпизодах)
 1956, 1958 — Дымок из ствола / Gunsmoke — разные роли (в 2 эпизодах)
 1957 —  / Sheriff of Cochise — бармен (в эпизоде Grandfather Grandson)
 1957 —  / Sergeant Preston of the Yukon — «Мул» Конклин (в эпизоде Underground Ambush)
 1957 —  / Tales of Wells Fargo — Джо Парди (в эпизоде Renegade Raiders)
 1957 —  / Colt .45 — Уилл (в эпизоде A Time to Die)
 1957—1958 —  / Cheyenne — разные роли (в 2 эпизодах)
 1957—1958 —  / The Restless Gun — разные роли (в 5 эпизодах)
 1958 —  / Zane Grey Theatre — Мэтт (в эпизоде Man Unforgiving)
 1958 —  / Wagon Train — сержант Бродерик (в эпизоде The Dora Gray Story)
 1958 —  / Sugarfoot — Бош (в эпизоде Deadlock)
 1958 —  / Richard Diamond, Private Detective — Клауди Симс (в эпизоде Rodeo)
 1958 —  / Have Gun – Will Travel — Джо, вор (в эпизоде Gun Shy)
 1958 —  / The Thin Man — Рози (в эпизоде The Departed Doctor)
 1958 —  / Zorro — кузнец (в эпизоде The Señorita Makes a Choice; в титрах не указан)
 1958 — Маверик / Maverick — Хогноус М. Хьюз (в эпизоде The Jail at Junction Flats)
 1958 —  / The Rifleman — Пит Снайп (в эпизоде The Sister)
 1958—1959 —  / Cimarron City — Тини и Карл Бадингеры (в 15 эпизодах)
 1959 —  / Westinghouse Desilu Playhouse — герцог (в эпизоде Chez Rouge)
 1959 —  / The Rebel — Дел Пирс (в эпизоде Johnny Yuma)
 1959—1972 — Бонанза / Bonanza — Хосс Картрайт (в 415 эпизодах)
 1970 —  / The Red Skelton Show — Маленький Вилли (в выпуске The Dan Blocker Show)

Примечания

Ссылки 
 Дэн Блокер  на сайте texoso66.com, 28 июня 2018
 Дэн Блокер  на сайте allmusic.com
 Интервью с Дэном Блокером  на сайте texasarchive.org'' Видео 0:10:34

Солдаты Армии США
Участники Корейской войны
Умершие от тромбоэмболии лёгочной артерии
Киноактёры США